El Torneig de Bakú 2011, oficialment conegut com a Baku Cup 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de juliol de 2011 al Baku Tennis Academy de Bakú, Azerbaidjan.

La tennista russa Vera Zvonariova va guanyar el segon títol de la temporada.

Entrants WTA

Caps de sèrie 

 ¹ Rànquings fins a l'11 de juliol del 2011.

Altres entrants 
Els següents jugadors van rebre wildcards en quadre principal d'individuals:
  Nigina Abduraimova
  Kamilla Farhad
  Nina Khrisanova

Els següents jugadors van rebre entrada del quadre de classificació:

  Elena Bovina
  Yana Buchina
  Eirini Georgatou
  Valéria Solovieva

Els següents jugador van rebre entrada d'un lucky loser spot:
  Tatia Mikadze

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2011
2011